Tomáš Malec (né le  à Skalica en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière de joueur
Il a été repêché au ,  au total par les Panthers de la Floride au repêchage d'entrée de 2001.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club

|1996-1997 ||HK 36 Skalica ||Extraliga Jr. ||47 ||4 ||8 ||12 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 ||HK 36 Skalica ||Extraliga Jr. ||54 ||12 ||36 ||48 ||92 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||HK 36 Skalica ||Extraliga Jr. ||41 ||12 ||24 ||36 ||60 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||HK 36 Skalica ||Extraliga Jr. ||43 ||6 ||5 ||11 ||150 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Océanic de Rimouski ||LHJMQ ||64 ||13 ||50 ||63 ||198 ||11 ||0 ||11 ||11 ||26
|-
|2001-2002 ||Océanic de Rimouski ||LHJMQ ||51 ||14 ||32 ||46 ||164 ||7 ||3 ||1 ||4 ||10
|-
|2001-2002 ||Lock Monsters de Lowell ||LAH ||- ||- ||- ||- ||- ||4 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2002-2003 ||Lock Monsters de Lowell ||LAH ||30 ||0 ||4 ||4 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Hurricanes de la Caroline ||LNH ||41 ||0 ||2 ||2 ||43 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Lock Monsters de Lowell ||LAH ||74 ||7 ||13 ||20 ||101 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Hurricanes de la Caroline ||LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Mighty Ducks de Cincinnati ||LAH ||66 ||4 ||14 ||18 ||104 ||6 ||0 ||2 ||2 ||10
|-
|2005-2006 ||Senators de Binghamton ||LAH ||79 ||1 ||27 ||28 ||118 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Sénateurs d'Ottawa ||LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Senators de Binghamton ||LAH ||33 ||1 ||12 ||13 ||35 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 ||Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||43 ||2 ||7 ||9 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Sénateurs d'Ottawa ||LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||HC Oceláři Třinec ||Extraliga Tch. ||52 ||5 ||4 ||9 ||88 ||8 ||0 ||0 ||0 ||37
|-
|2008-2009 ||HC Oceláři Třinec || Extraliga Tch. ||51 ||3 ||15 ||18 ||121 ||5 ||0 ||1 ||1 ||18
|-
|2009-2010 ||HC Oceláři Třinec || Extraliga Tch. || 52|| 4|| 15|| 19|| 60|| 5|| 1|| 1|| 2|| 30
|-
|2010-2011 || HC Kometa Brno || Extraliga Tch. || 50|| 3|| 6|| 9|| 62|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || HC Kometa Brno || Extraliga Tch. || 52|| 0|| 6|| 6||68 || 20|| 1|| 5|| 6|| 46
|-
|2012-2013 || HC Kometa Brno || Extraliga Tch. || 47|| 3|| 6|| 9|| 52|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || KLH Chomutov || Extraliga Tch. || 30|| 1|| 4|| 5|| 67|| 6|| 1|| 0|| 1|| 10
|-
|2014-2015 || HC Kometa Brno || Extraliga Tch. || 27|| 0|| 1|| 1|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || HC Vítkovice ||Extraliga || 20|| 0|| 5|| 5|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || HC Kometa Brno || Extraliga Tch. || 51 || 0|| 3|| 3|| 68|| 4|| 0|| 1|| 1|| 31
|-
|2016-2017 || HC Kometa Brno || Extraliga Tch. || 51|| 0|| 5|| 5|| 68|| 14|| 1|| 0|| 1|| 22
|-
|2017-2018 || HC Kometa Brno || Extraliga Tch. || 42|| 2|| 4|| 6|| 44|| 14|| 0|| 1|| 1|| 34
|-
|2018-2019 || HC Kometa Brno || Extraliga Tch. || 48|| 5|| 2|| 7|| 40|| 10|| 0|| 1|| 1|| 14
|-
|2019-2020 || HC Kometa Brno || Extraliga Tch. || 37|| 0|| 2|| 2|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022|| HC Kometa Brno B || 2.Liga ||  || 

|46 ||0 ||2 ||2 ||47 ||- ||- ||- ||- ||-

Internationales

|2000 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde junior 18 ans || 6 || 0 || 2 || 2 || 8 ||align="left"|
|-
|2001 ||align="left"| Slovaquie ||align="left"| Championnat du monde junior || 7 || 0 || 0 || 0 || 2 ||align="left"|
|-
|2002 ||align="left"| Slovaquie ||align="left"| Championnat du monde junior || 7 || 1 || 0 || 1 || 4 ||align="left"|

Références

Liens externes

Joueur slovaque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Panthers de la Floride
Joueur de l'Océanic de Rimouski
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Lock Monsters de Lowell
Joueur des Mighty Ducks de Cincinnati
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur du HC Oceláři Třinec
Joueur du HC Brno
Joueur du KLH Chomutov
Défenseur de hockey sur glace
Naissance en mai 1982
Naissance à Skalica
Naissance en Tchécoslovaquie